Ел Веинтисијете има више значења:

 Ел Веинтисијете (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтисијете (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Веинтисијете (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику